Amédée Bergès (18xx-18xx), maître verrier à Toulouse, 138, place Saint-Michel; atelier actif entre 1857 et 1892 ;
 Aristide Bergès (1833-1904), industriel papetier et ingénieur français ;
 Àstrid Bergès-Frisbey (née en 1986), actrice franco-espagnole ;
 Bernard Bergès (1900-1989), rugbyman français ;
 Consuelo Berges (1899-1988), féministe anarchiste espagnole;
 Didier Bergès (1944-2010), avocat français ;
 Émilien-Benoît Bergès (né en 1983), cycliste français ;
 Joseph Bergès (1878-1956), peintre français ;
Manuel Bergés i Arderiu (1910-1942), républicain espagnol, résistant de la Seconde Guerre mondiale, assassiné à Paris par la police vichyste.
 Michel Bergès (19xx-19xx), corniste français ;
  (1894-1950), général français ;
 Stéphane Bergès (né en 1975), cycliste français.

Références 

Patronyme hispanique